Nadezjda Iljina (sprintster) (geboren 1949): Russisch sprintster.
 Nadezhda Wijenberg (geboren 1964): Nederlands (voormalig Russisch) marathonloopster.